Ernest Winstein, né en 1943, est un théologien protestant, pasteur de l'Église de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine. Il était en poste à l'Église Saint-Guillaume de Strasbourg de 1996 à 2009.

Il est président de l'Union protestante libérale depuis 1997, association qui organise des rencontres-débats sur des questions de société et de spiritualité. Il a été chroniqueur, depuis 1982, à la rubrique hebdomadaire « Regard chrétien » du quotidien Les Dernières Nouvelles d'Alsace.

Publications 
 Religion et pouvoir politique, Union protestante libérale, 2015,   (enregistrement sonore de la conférence d'Ernest Winstein et Frédéric Rucher à la Médiathèque protestante de Strasbourg le  )

Références

Annexes

Articles connexes 
 Protestantisme en Alsace

Liens externes 
 
 
 

Théologien protestant français
Pasteur alsacien
Personnalité du protestantisme libéral
Collaborateur des Dernières Nouvelles d'Alsace
Naissance en 1943